

Жінки 
 Журова Валентина Юріївна — волонтерка благодійної організації «Громадський фонд „Суми“», відзначена орденом княгині Ольги III ступеня
 Журова Світлана Сергіївна (* 1972) — радянська та російська ковзанярка, депутат Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації.

Чоловіки 
 Журов Віталій Миколайович (1920—2010) — працівник радянської транспортної галузі, Герой Соціалістичної Праці.
 Журов Володимир Віталійович (* 1991) — білоруський футболіст, воротар клубу «Дніпро-Могильов».
 Журов Георгій Вікторович (1902—1988) — український кінознавець. Кандидат мистецтвознавства.
 Журов Микола Семенович (1897—1935) — радянський льотчик-випробувач.

Див. також 
 Журова — село в Польщі, у гміні Шежини Тарновського повіту Малопольського воєводства.
 Журів

Примітки